Крестоносец — участник средневековых Крестовых походов.
 «Крестоносец» — российский фильм 1995 года.
 «Крестоносец» — военная операция 8-й армии Великобритании против вооружённых сил Оси на территории Египта и Ливии в ходе Североафриканской кампании.
 Крестоносец — название жука Anisopola agricola.
«Крусейдер» («Крестоносец») — британский крейсерский танк периода Второй мировой войны.

Персоналии 
 Андраш II Крестоносец (ок. 1175 — 1235) — король Венгрии из династии Арпадов.
 Гастон IV Крестоносец (до 1074 — 1130/1131) — французский аристократ, виконт Беарна с 1090 года.
 Сигурд I Крестоносец (ок. 1090 — 1130) — король Норвегии XII века.

См. также 
Крестоносец в джинсах
 Крестоносцы (значения)